Левассор () — французская фамилия. Носители:

 Левассор, Пьер Тома (1808—1870) — французский актёр и певец.
 Левассор, Эмиль (1843—1897) — французский инженер.

См. также 
 Панар-Левассор
 Левассёр